É proibido MIAR  é um livro de Pedro Bandeira. A quarta edição, lançada em 2009 pela Moderna Editora, foi ilustrada por Eliardo França e Lucas França.

História 
O livro narra a trajetória do Bingo, um cão que estabelece amizade com um gato misterioso. Bingo admira seu amigo e decide aprender a miar, e sofre discriminação por isto.

Referências

Notas

Fontes primárias 

Livros de 1983
Livros de Pedro Bandeira
Livros infantojuvenis do Brasil